Biehle ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Biehle (1926–2014), deutscher Politiker
 Herbert Biehle (1901–1968), deutscher Musikwissenschaftler 
 Johannes Biehle (1870–1941), deutscher Organist, Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Jürgen Biehle, deutscher Journalist und Fernsehmoderator

Biehle bezeichnet:
 Biehle (Missouri)

Siehe auch:
 Biele
 Bile